Kleine Soswa bezeichnet mehrere Flüsse im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra (Russland):

 Kleine Soswa, rechter Nebenfluss der Nördlichen Soswa    
 Kleine Soswa (Quellfluss), Quellfluss der Nördlichen Soswa
 Kleine Soswa (Soswa), Quellfluss der Soswa